Makhaev ist der Name von

 V.N. Makhaev, Biologe 
 Michail Iwanowitsch Machajew (um 1717–1770) war ein russischer Zeichner, Grafiker und Kartograph